Diese Liste zählt sämtliche – in der deutschsprachigen Wikipedia eingetragenen – aktive wie nichtaktive Gremienmitglieder der Giordano-Bruno-Stiftung auf.

Quellen 
 Giordano-Bruno-Stiftung: Vorstand
 Giordano-Bruno-Stiftung: Kuratorium
 Giordano-Bruno-Stiftung: Beirat

 
G